Boala Basedow este cea mai frecventa formă de hipertiroidie,detinând o simptomatologie majoră si una minoră,de context.
Clasic, simptomatologia majoră cuprinde :gușa,oftalmopatia,tahicardia, pe când simptomatologia minoră cuprinde:scădere ponderală cu apetit păstrat sau exagerat,termofobia,tranzitul intestinal accelerat.
 Gușa este in general de marime medie,consistență parenchimatoasă,ușor sensibilă la palpare,însă datorită hipervascularizației prezintă la palpare un freamăt,iar la auscultație un suflu sistolic sau continuu.Rareori gușa poate lipsi.
 Oftalmopatia(exoftalmia) este de obicei bilaterala si ușos asimetrică.Din punct de vedere clinic și patogenic prezintă 2 forme:
         —forma retractilopalpebrală aparută prin retracția pleoapei superioare conducând la următoarele semne: →lărgirea fantei palpebrale cu vizualizarea scleroticii la privirea înainte(facies „tragic”)
                                                                                                                                                                                                     →tremorul pleoapei închise
                                                                                                                                                                                                     →absența contracturii frunții la privirea în sus
                                                                                                                                                                                                     →asinergie oculo-palpebrală la privirea în jos
                                                                                                                                                                                                     →hiperpigmentare periorbitară
                                                                                                                                                                                                     →privirea strălucitoare și mobilă
                                                                                                                                                                                                     →clipitul rar
         —forma infiltrativă este mai severă si include creșterea tensiunii intraoculare,edem periorbitar,protruzia globilor oculari,diminuare și chiar pierderea acuitații vizuale
Tahicardia este in general sinusală,permanentă și labilă cu efortul și emoțiile și nu raspunde la digitalice.
       Investigațiile metabolice uzuale:—hemoleucogramă:leucopenie cu limfocitoză și eozinofilie,scăderea albuminelor,a creatininei,colesterolului,trigliceridelor,toleranța la glucoză scade,creșterea calciuriei,fosfaturiei și a fosfatazei alcaline
                                                                —teste hormonale in vitro:creșterea T3 și T4,iar TSH este scăzut
                                                                —echografia tiroidiană relevă gușă hipoecogenă iar indicii de iodocaptare sunt crescuți
       Complicații:diverse aritmii,osteoporoză,manifestări digestive(vărsături,diaree,subicter)
       Prognostic bun la cazurile depistate precoce și tratate corespunzător și rezervat la vârstnici.
       Tratament
-conservator:regim alimentar echilibrat,climatoterapie de altitudine medie
-medicamentos:tireostatice reprezentate de antitiroidiene de sinteză(ATS),iod mineral si carbonat de litiu
       ATS-preparatele folosite fac parte din mai multe clase:Tiouree (Metiltiouracil,Propiltiouracil 1 cp=50mg) ,Imidazol (Methimazole 1 cp=5mg), Mercapto-Imidazol (Carbimazole 1 cp=5mg)
                -se administrează inițial în doze de atac(8-10 cp/zi,fracționat,timp de 4-6 săptămâni),urmate de doze de întreținere (aproximativ 1/3 din doza de atac)
                -durata terapiei este în medie de 2 ani
      Betablocante reduc manifestările de ordin cardio-vascular și nervos.      Propranolol 120-200 mg/zi,fracționat
      Sedative    Fenobarbital 0,10g×3 /zi

Endocrinologie